Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 01 по 02 августа в Водном центре.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
02 августе 2012, в 20:37 по местному времени

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012